Боб и деревья () — американско-французский драматический фильм в стиле верите, снятый Диего Онгаро. Мировая премьера ленты состоялась 26 января 2015 на кинофестивале «Сандэнс». Также фильм был показан в секции «Фестиваль фестивалей» 45-го Киевского международного кинофестиваля «Молодость».

Сюжет  
Фильм рассказывает о лесорубе Бобе Тарасюке, что имеет слабость к гольфу и ґангста-рэпу. Зимой в провинциальном Массачусетсе 50-летний мужчина изо всех сил пытается свести концы с концами. Когда неудачная инвестиция ставит под угрозу семейное дело, Бобом начинает овладевать темная сторона его «я».

Примечания

Ссылки  
 Официальный веб-сайт 
  
  

Фильмы на английском языке 
Фильмы-драмы США